Зоран Янкович може да се отнася до:
 Зоран Янкович - натурализиран български футболист, национал на 
 Зоран Янкович - славенски политик

Пояснителни страници